Spitzberg heißen folgende geographischen Objekte:

Orte, Ortsteile:
 Spitzberg (Guttenberg), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Guttenberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Spitzberg (Ludwigsstadt), Ortsteil der Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Spitzberg (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Spitzberg (Gemeinde Großwilfersdorf), Ortsteil von Großwilfersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Spitzberg (Gemeinde Pöllauberg), Ortsteil von Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Špicácké Sedlo, Ortsteil von Železná Ruda, Tschechien
 Špicberk, Ortsteil von Chyše, Tschechien
 Špičák (Česká Lípa), Ortsteil von Česká Lípa, Tschechien

Berge, Berggruppen und Erhebungen:
 Spitzberg (Namibia), 1886 m, Namibia
 Großer Spitzberg, Hauptgipfel der Spitzberg (Gebirgsgruppe), 1396 m, in den Oberösterreichischen Voralpen bei Molln, Oberösterreich
 Spitzberg (Schweiz), 1382 m, im Berner Jura
 Spitzberg (Kocheler Berge), 1366 m, in den Kocheler Bergen, Bayern
 Špičák, 1202 m, im Böhmerwald bei Železná Ruda, Tschechien
 Špičák, 1188 m, bei Strážný (Kuschwarda) im Böhmerwald, Tschechien
 Božídarský Špičák, Gottesgaber Spitzberg, 1115 m, Erzgebirge, Tschechien
 Špičák (Stříbrná), 991 m, bei Kraslice (Graslitz) im Erzgebirge, Tschechien
 Špičák (auch Judenhau), 983 m, bei Lázně Kynžvart (Bad Königswart) im Kaiserwald, Tschechien
 Velký Špičák, Schmiedeberger Spitzberg, 965 m, Erzgebirge, Tschechien
 Spitzberg (Reichraming), ca. 965 m, Vorberg der Brunntalmauer in den Oberösterreichischen Voralpen bei Reichraming, Oberösterreich
 Spitzberg, 920 m, bei Heřmanovice (Hermannstadt) im Altvatergebirge, Tschechien
 Ruprechtický Špičák, Ruppersdorfer Spitzberg, 881 m, Heidelgebirge, Tschechien
 Královecký Špičák, Königshaner Spitzberg, 880 m, Rabengebirge, Tschechien
 Deštenský Špičák, Deschneyer Spitzberg, 841 m, Nachoder Bergland, Tschechien
 Tanvaldský Špičák, Tannwalder Spitzberg, 831 m, Isergebirge, Tschechien
 Špičák (Schlaggenwald), 829 m, bei Horní Slavkov (Schlaggenwald) im Kaiserwald, Tschechien
 Spitzberg, 777 m, bei Horní Město (Bergstadt) im Altvatergebirge, Tschechien
 Božanovský Špičák, Barzdorfer Spitzberg, 773 m, Falkengebirge, Tschechien
 Königswalder Spitzberg, 758 m, bei Nowa Ruda (Neurode) im Eulengebirge, Polen
 Königswalder Spitzberg 757 m, Mittelsudeten, Polen
 Königshainer Spitzberg, (Ostrá Góra) 751 m, bei Bardo (Wartha) im Warthagebirge, Polen
 Spitzberg bei Bärenfels, 750 m, bei Bärenfels im Erzgebirge, Tschechien
 Spitzberg, 729 m, bei Bobengrün im Frankenwald
 Špičák u Krásného Lesa, Schönwalder Spitzberg, auch Sattelberg, 723 m, Erzgebirge
 Zdislavský Špičák, Spitzberg, 688 m, im Jeschkengebirge, Tschechien
 Spitzberg, 605 m, bei Gräfenthal im Thüringer Wald/Schiefergebirge
 Spitzberg, 595 m, bei Lauenstein im Frankenwald
 Spitzberg (Laussa), ca. 557 m, in den Oberösterreichischen Voralpen bei Laussa, Oberösterreich
 Grunauer Spitzberg, 551 m, im Bober-Katzbach-Gebirge, Polen
 Varnsdorfský Špičák, Warnsdorfer Spitzberg, 545 m, Lausitzer Bergland, Tschechien
 Sedlecký Špičák, Lindeberg, 544 m, Lausitzer Gebirge, Tschechien
 Spitzberg (Burgkunstadt), 517 m, bei Burgkunstadt im Obermainland
 Spitzberg, ehemaliger Name des Melibokus, 517 m, Odenwald
 Oberoderwitzer Spitzberg, 510 m, Lausitzer Bergland
 Spitzberg (Beuren), ca. 505 m, Basalttuff-Kuppe bei Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Probsthainer Spitzberg, Ostrzyca Proboszczowicka, 501 m, genannt „Schlesischer Fujiyama“, bei Proboszów (Probsthain) im Bober-Katzbach-Gebirge, Polen
 Spitzberg, 481 m, bei Lipová u Šluknova (Hainspach) im Lausitzer Bergland, Tschechien 
 Číčov (Berg), 476 m, im Böhmischen Mittelgebirge, Tschechien
 Spitzberg (Tübingen), 475 m, zwischen Wurmlinger Kapelle und Schloßberg
 Großer Stein (Östliche Oberlausitz), Spitzkunnersdorfer Spitzberg, 471 m, Östliche Oberlausitz
 Pombsener Spitzberg, Czartowska Skala, 463 m, bei Pombsen/Pomocne im Bober-Katzbach-Gebirge, Polen
 Špičák u Ceské Lípy, Leipaer Spitzberg, 460 m, Lausitzer Gebirge, Tschechien
 Hamerský Špičák, Hammer Spitzberg, 452 m, Nordböhmen, Tschechien
 Oścień, Spitzberg, 409 m, bei Rzeszówek (Reichwaldau), Polen
 Scheiber Spitzberg, 407 m, Östliche Oberlausitz
 Špicák, 399 m, bei Most (Brüx), am Fuße des Erzgebirges, Tschechien
 Cottaer Spitzberg, 391 m, Elbsandsteingebirge
 Spitzberg (Schmölln-Putzkau), 385 m, Lausitzer Bergland
 Paulsdorfer Spitzberg, 371 m, in der Östlichen Oberlausitz südwestlich von Deutsch-Paulsdorf, Landkreis Görlitz
 Spitzberg, 368 m, bei Bílý Kostel nad Nisou (Weißkirchen) im Jeschkengebirge, Tschechien
 Spitzberg, ca. 300 m, bei Possendorf südlich von Dresden in Sachsen
 Spitzberg (Wachau), 293 m, bei Wachau in Sachsen
 Spitzberg (Coswig), 205 m, bei Coswig in Sachsen
 Spitzberg (Landsberg), 134 m, im Westen von Landsberg im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Spitzberg, 116 m, höchste Erhebung der südbrandenburgischen Stadt Doberlug-Kirchhain, Brandenburg
 Spitzberg, 111 m, höchste Erhebung im gleichnamigen Landschaftsschutzgebiet zwischen Roßlau (Elbe) und Zerbst, Sachsen-Anhalt
 Spitzberg, bei Saalfeld im Thüringer Wald/Schiefergebirge
 Spitzberg, bei Bad Warmbrunn im Riesengebirge, Polen
 Polecký vrch, Spitzberg, im Oberen Moldautal
 Spitzberg, bei Otín (Goldwag) zwischen Černošín und Planá (Plan)
 Špičák, Spitzberg, im Salnauer Gebirge (Želnavská hornatina), Tschechien
 Ostra, Spitzberg, Basaltkegel nördlich von Włosień Gorny (Ober-Heidersdorf), Niederschlesien, Polen
 Spitzberg (1444 m), 3 km südöstlich von Schleching in den Chiemgauer Alpen

sowie:
 Spitzberg (Naturschutzgebiet), im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Spitzberg (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Anhalt-Bitterfeld), LSG im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Spitzberg (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Tübingen), LSG im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Am Spitzberg
 Bergspitze
 Spitzeberg
 Spitzemberg
 Spitzenberg
 Spitziger Berg
 Spitzer Berg
 Spitzerberg
 Spitzberg-Tunnel, siehe Špičácký tunel
 Špičák (tschech.)
 Spitzberg-Kaserne
 Spitzbergen